Блейк Ла́йвли (), урождённая Блейк Эллендер Браун (; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель, наиболее известная благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале The CW «Сплетница» (2007—2012).

Ранние годы 
Лайвли родилась 25 августа 1987 года в Тарзане, штат Калифорния, в семье актёров Эрни (урождённого Эрнеста Брауна) и Элейн Лайвли. Росла в среде «южных баптистов». Самая младшая из пяти детей в семье, у неё есть родной брат Эрик Лайвли, актёр, единоутробные сестры — Лори и Робин, и единоутробный брат Джейсон. Вся семья: и родители, и дети работают в индустрии развлечений. В детстве родители Лайвли брали её с собой на занятия по актёрскому мастерству, поскольку не хотели оставлять её с няней. Таким образом, она начала познавать азы актёрского искусства, наблюдая за родителями.

Личная жизнь 
С 2007 по 2010 год была в отношениях с Пенном Бэджли, коллегой по сериалу «Сплетница».

С 9 сентября 2012 года Лайвли замужем за Райаном Рейнольдсом, с которым она встречалась 11 месяцев до их свадьбы. У супругов четыре дочери: Джеймс Рейнольдс (род. 16.12.2014), Инез Рейнольдс (род. 28.09.2016) и Бетти Рейнольдс (род. 04.10.2019). В феврале 2023 года родила четвёртую дочь.

Фильмография

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb

Примечания

Ссылки 

 
 Блейк Лайвли на The CW
 Блейк Лайвли на TV Guide

Фотомодели США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Актрисы XXI века